Перри, Рон ():
 Перри, Рон (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Перри, Рон — американский музыкальный продюсер и президент фирмы «Songs Music Publishing».